Tauris steht für:
 Tauris, eine Landschaft aus der antiken Sagenwelt
 (814) Tauris, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Iphigenie auf Tauris, ein Bühnenstück von Johann Wolfgang von Goethe
 Tauris (Mülheim-Kärlich), ein Freizeitbad in Mülheim-Kärlich
 alte Bezeichnung für Täbris
 I.B. Tauris, ein britisches Verlagshaus

Siehe auch:
 Taurien